Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Washington 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Arantxa Sánchez Vicario che ha battuto in finale Katerina Maleeva 6-2, 7-5.

Teste di serie

Assente
 Arantxa Sánchez Vicario (campionessa)
 Mary Joe Fernández (semifinali)
 Jana Novotná (quarti di finale)

 Zina Garrison (quarti di finale)
 Katerina Maleeva (finale)
 Leila Meskhi (semifinali)
 Nathalie Tauziat (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Washington 1991